Heren van de thee (roman), een roman van Hella Haase
 Heren van de thee (toneelstuk), een hierop gebaseerd toneelstuk